IV. Magnus norvég király (1115?–1139)
IV. Magnus svéd király (1316–1374) (=VII. Magnus norvég király)